Lavrinovič ist der polnische männliche Familienname folgender Personen:

Aleksandr Lavrinovič (* 1982), litauischer Biathlet
Darjuš Lavrinovič (* 1979), litauischer Basketballspieler
Kšyštof Lavrinovič (* 1979), litauischer Basketballspieler